Imola keresztnév
 imola (Centaurea) növénynemzetség
 A nemzetség több tagjának magyar nevében szerepel az „imola”.
 Imola falu Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Imola város Olaszországban

Lásd még 

 Autodromo Enzo e Dino Ferrari, az olaszországi Imola versenypályája